Die Kategoria e Parë 1954 (sinngemäß: Erste Liga) war die 17. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann am 28. Februar und endete am 25. Juli 1954.

Saisonverlauf 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Liga von zehn auf zwölf Teams aufgestockt. Spartaku Pogradec war 1953 direkt aus der Kategoria e Parë abgestiegen. Aus der damals noch zweitklassigen Kategoria e dytë stiegen für 1954 Spartaku Tirana, das seine erste Erstligaspielzeit absolvierte, sowie Puna Elbasan und Puna Kavaja, die nach einjähriger Abstinenz in die Liga zurückkehrten, auf. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zweimal gegen jede andere Mannschaft an. Ein Absteiger wurde nicht ermittelt, weil die Liga für 1955 auf 16 Teilnehmer erweitert werden sollte.

Insgesamt fielen 397 Tore, was einem Schnitt von 3,0 Treffern pro Partie entspricht. Der Torschützenkönig ist wegen nicht kompletter Statistiken nicht sicher zu belegen. Es wird davon ausgegangen, dass entweder Refik Resmja von Partizani Tirana oder Hamdi Bakalli von KS Dinamo Tirana die meisten Treffer erzielt haben.

Nach vier Spielzeiten, in denen Dinamo Tirana jeweils knapp den Titel vor Partizani Tirana errungen hatte, gelang es Partizani erstmals, den Spieß umzudrehen und Dinamo zu schlagen. Dies gelang mit sieben Punkten Vorsprung nach 22 Partien deutlich. Zudem blieb der Klub ungeschlagen. Auf Rang drei kam Rekordmeister Puna Tirana mit bereits zwölf Zählern Abstand zur Spitze ein. Acht Punkte hinter Tirana wurde Puna Shkodra Vierter vor Luftëtari i Shkollës së Bashkuar e Oficerëve „Enver Hoxha“ Tirana. Bester Aufsteiger war Puna Kavaja auf dem sechsten Platz, punktgleich mit Puna Vlora und Dinamo Durrës, welches Lokalrivale Puna Durrës distanzieren konnte. Neuling Spartaku Tirana und Puna Korça belegten die Ränge zehn und elf, Letzter wurde mit Puna Elbasan ein weiterer Aufsteiger.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954